Кизи́льник () — род неколючих кустарников, реже небольших деревьев семейства Розовые (Rosaceae). Название: происходит от греческого 'cotonea' — айва, 'aster' — имеющий вид, по сходству листьев айвы и одного из видов кизильника.

Представители рода произрастают в Евразии, Северной Африке и Северной Америке.

Ботаническое описание 
Кизильники представляют собой листопадные или вечнозелёные медленнорастущие кустарники высотой от 0,3 до 2 м. Листья некрупные, простые, очередные, цельнокрайные, яйцевидные. Листья с нижней стороны серо-зелёные, с верхней — летом тёмно-зелёные, блестящие, осенью — краснеющие. Цветение происходит в июне. Цветки белые или розовые, мелкие, в щитках, кистях или одиночные. Плоды кизильника — маленькие красные или чёрные яблоки с 2—5 косточками. Обладают мучнистым вкусом. Плоды некоторых видов съедобны.

Ареал 
Кизильник распространён в Европе, Азии (кроме Японии), Северной Африке и Северной Америке. Произрастает как на равнинах, так и в горной местности — от предгорий до альпийского пояса, на каменистых склонах, скалах, осыпях, речных обрывах, лесных опушках.

Применение 
Кизильник используется для закрепления песчаных склонов, в качестве живых изгородей и как декоративное растение. В коллекциях ботанических садов кизильники известны с 1864 года.

К достоинствам кизильника относятся малая требовательность к почвам и влажности, морозостойкость, дымо- и газоустойчивость. Растения хорошо переносят пересадку и обрезку. Для омоложения старых кустов может использоваться радикальная обрезка (листопадных видов — в феврале, вечнозелёных — в октябре).

Размножают кизильники семенами и вегетативно. Зелёные черенки укореняются быстрее при высокой влажности, то есть под плёнкой. Лучший срок для черенкования — вторая половина июля. Субстрат состоит из смеси торфа и песка, взятых в равных количествах.

Виды Кизильник алаунский и Кизильник блестящий занесены в Красную книгу России.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (на август 2016) род включает 278 видов, некоторые из них:

Гибридные роды с участием представителей рода Кизильник 
 ×Sorbocotoneaster — Рябинокизильник, или Сорбокотонеастер (= Sorbus × Cotoneaster)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Cotoneaster // ИАС «ООПТ России» 

Яблоневые
Флора Евразии
Флора Северной Африки